Дональд Джонстон ():
 Джонстон, Дональд Джеймс (1936—2022) — канадский политик, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития.
  (1947—1969) — американский военнослужащий, награждённый медалью Почёта.
 Джонстон, Дональд Хендрик (1899—1984) — американский гребец, чемпион Олимпийских игр 1920 года.